Ло́ндон 2017 (London Chess Classic 2017) — міжнародний шаховий турнір, який проходить з 1 по 11 грудня 2017 року в Лондоні.

 Категорія: 22-га (середній рейтинг: 2779.6)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин до кінця партії з 30-хвилинною затримкою перед кожним ходом, починаючи з 1-го.
 Софійські правила: Суперники не можуть погоджуватися на нічию до 30-го ходу.

Переможцем турніру на тай-брейку став Фабіано Каруана.

Учасники турніру 

Прим.: рейтинги вказано на грудень 2017 року

Призи 
Загальний призовий фонд становить 300 000 $.

Рух за турами

Таблиця  
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: auto auto"
! !! Гравець !! Рейтинг ФІДЕ !! Рейтинг УРС !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! Очки !! Перемоги !!  !!  !! Очки в Турі
|-
| 1 || align=left |  || 2837 || 2867 || X || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 5 ||  || || ||
|-
| 2 || align=left |  || 2805 || 2803 || 0 || X || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 4 ||  || || ||
|-
| 3 || align=left |  || 2799 || 2780 || ½ || ½ || X || ½ || ½ || 1 || ½ || 1
 || ½ || 1 || 6 || || || ||
|-
| 4 || align=left |  || 2789 || 2802 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 5 || || || ||
|-
| 5 || align=left |  || 2788 || 2789 || ½ || ½ || ½ || ½ || X || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 5 || || || ||
|-
| 6 || align=left |  || 2782 || 2771 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || X || ½ || ½ || 0 || ½ || 3 || || || ||
|-
| 7 || align=left |  || 2781 || 2803 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || ½ || 4½ || || || ||
|-
| 8 || align=left |  || 2760 || 2783 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || 3½ || || || ||
|-
| 9 || align=left |  || 2729 || 2768 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || X || 1 || 6 ||  ||  || ||
|-
| 10 || align=left |  || 2715 || 2735 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || X || 3 ||  ||  || ||
|-
|}

Тай-брейк  
Для визначення переможця Фабіано Каруана і Ян Непомнящий, які набрали по шість очок, грають між собою тай-брейк. Формат Тай-брейку: дві гри різним кольором 10 хв кожному гравцеві + 5 сек затримки на хід, 2 гри різним кольором 5 хв кожному гравцеві + 3 сек затримки на хід, ще дві гри за цим форматом, якщо вони не виявлять переможця, армагедон 5 хв білі - 4 хв чорні, чорних влаштовує нічия.

Обидві партії зі швидким контролем часу завершилися внічию. Перша партій в бліц завершилася внічию, а у другій Фабіано Каруана білими святкував перемогу і таким чином став переможцем турніру.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Регламент (англ., PDF) 

Лондон (шаховий турнір)
Шахові турніри 2017
Грудень 2017
2017 у Великій Британії